Campionato sudamericano per club 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato sudamericano per club 2017 – torneo di pallavolo maschile